Ранчо ел Каско има више значења:

 Ранчо ел Каско (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Каско (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику